Amerikai Egyesült Államok
Venter, település Virginia államban
 Románia
Venter, település Romániában